Barajas de Melo, municipi de la província de Conca, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Aeroport de Madrid-Barajas, infraestructura al nord-est de la ciutat de Madrid
 Districte de Barajas, districte de la vila de Madrid i repartit administrativament en els barris d'Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón, i Corralejos
 Comtat de Barajas, títol nobiliari del regne d'Espanya que fa referència a l'antiga vila de Barajas
 Nucli històric de Barajas, barri de Madrid integrat al districte de Barajas
 Rivilla de Barajas, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó